Jakob Nüesch ist der Name folgender Personen:

* Jakob Nüesch (Prähistoriker)  (1845–1915), Schweizer Lehrer und Prähistoriker 
 Jakob Nüesch (Unternehmer)  (1892–1967), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Jakob Nüesch (Biologe) (1932–2016), Schweizer Biologe, Präsident der ETH Zürich